Joyride, Joy Ride eller Joy ride kan även syfta på:

 Joyride (album av Roxette) – ett album av Roxette
 Joyride (Roxette-låt) – en låt av Roxette
 Joyride (album av Oleander) – ett musikalbum från 2003 av Oleander och en sång på albumet
 Joyride (musikalbum av Government Issue) – ett musikalbum från 1984 av Government Issue
 Joy Ride – originaltitel för en amerikansk skräckfilm från 2001, se Roadkill
 Joyride (1996) – en film från 1996 med Benicio del Toro, Tobey Maguire och Adam West
 Joyride (2005) – en nederländsk film från 2005
 Joyride (svensk musikgrupp) – ett dansband från Sverige